Dolenci kan syfta på:

 Dolenci, Demir Hisar
 Dolenci, Opsjtina Bitola